Примера Дивисьон Чили 1958 () — 26-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Таблица вылета

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1958
Чили
Спорт в Чили в 1958 году